Определение пола:
 Определение пола (детерминация пола) — биологический процесс, в ходе которого развиваются половые характеристики организма.
 Определение пола у человека — соответствующий биологический процесс у человека.
 Определение пола при рождении — процедура приписывания пола ребёнку при рождении.
  — ультразвуковая диагностика плода для определения пола ребёнка в утробе матери.
 Определение пола в спорте — процедура выявления принадлежности спортсмена к тому или иному полу в случаях сомнения.